Schloss Haus steht für:
 Schloss Haus (Grafenau), Haus i.Wald, Bayern
 Schloss Haus (Neueglofsheim), Thalmassing, Bayern
 Schloss Haus (Bad Kötzting), abgegangenes Schloss in Bad Kötzting
 Schloss Haus (Wartberg ob der Aist), Oberösterreich

Siehe auch:
 Ansitz Haus
 Burgstall Am Haus
 Haus zum Haus, Wasserburg in Ratingen
 Haus (Begriffsklärung)
 Schloss Hausen